«Пари Сен-Жермен Гандбол» (), более известный как ПСЖ — французский профессиональный гандбольный клуб из Парижа. Один из богатейших клубов мира.

История 
Гандбольный клуб «Пари Сен-Жермен» был основан в 1941 году. В 1945 году, несмотря на то, что клуб не входил в Федерацию гандбола Франции, играл в финале кубка Франции перед 15 000 зрителей. В 1985 году клубу удалось убедить городской совет Парижа Аньер создать большой гандбольный клуб в Париже, клуб переименовывается и называется Пари-Расинг-Аньер. В тот период, за клуб играли будущие звёзды, такие как Джексон Ричардсон, Патрик Казаль который отыграл за клуб Пари-Аньер 2 сезона.

В 1992 году, клуб Пари-Аньер поменял название на ПСЖ-Аньер, а также создали команды по регби, волейболу. В сезоне 1995/96 ПСЖ-Аньер добился на тот момент лучшего результата в чемпионате Франции, команда по итогам сезона заняла 2-е место. В сезоне 2000/01 ПСЖ-Аньер доходит до финала кубка Франции, где проигрывает Монпелье.

В 2002 году, клуб ПСЖ-Аньер снова поменял название на «Пари гандбол». В этот период «Пари гандбол» в чемпионате Франции занял 2-е место в сезоне 2004/05 и 3-е место в сезоне 2005/96, клуб выиграл кубок Франции в сезоне 2006/07. Клуб «Пари гандбол» начал выступать в международных турнирах, в сезоне 2003/04, клуб выступал в кубке ЕГФ, где дошёл до 1/8 финала. В 2004/05 «Пари гандбол» вылетел из турнира в третьем круге. По итогам чемпионата Франции 2004/05, «Пари гандбол» завоевал право играть в Лиге чемпионов ЕГФ. «Пари гандбол» занял в своей группе второе место набрав 9 очков, но в 1/8 финала «Пари гандбол» проиграл в двух матчах «Килю». В сезоне 2006/07 Пари гандбол играл в кубке ЕГФ, где добрался до четвертьфинала, проиграв по результатам двух матчей швейцарскому клубу «Грассхопер». В сезоне 2008/09 Пари гандбол занял в чемпионате Франции 13-е место, вылетел во второй дивизион, где на следующий сезон занял 1-е место и вернулся в первый дивизион чемпионата Франции.

В 2012 году «Пари гандбол» купил катарский инвестор, а клуб сменил название на «Пари Сен-Жермен». Президентом клуба стал Нассер Аль-Хелаифи. В 2012 году, клуб подписал контракт с Миккель Хансеном, Люком Абало, Хосе Мануэль Сиеррой, Дидье Динаром. В сезоне 2012/13 ПСЖ выиграл чемпионат Франции, и дошёл до финала кубка Франции, где проиграл «Монпелье». В сезоне 2013/14 «Пари Сен-Жермен» выиграл кубок Франции, а в чемпионате Франции клуб занял второе место. В сезоне 2014/15, «Пари Сен-Жермен» выиграл чемпионат и кубок Франции, а в Лиге чемпионов ЕГФ «Пари Сен-Жермен» дошёл до четвертьфинала. В 2015 году из «Барселоны» в ПСЖ перешёл один из сильнейших гандболистов мира Никола Карабатич. В сезоне 2015/16 «Пари Сен-Жермен» выиграл чемпионат Франции, а в кубке Франции клуб играл в финале, где проиграл «Монпелье», а в Лиге чемпионов ЕГФ, клуб в первые за свою историю дошёл до полуфинала.

Название клуба 
 Аньер Спортс (1941-1985)
 Пари-Расинг-Аньер (1985-1989)
 Пари-Аньер (1989-1992)
 ПСЖ-Аньер (1992-2002)
 Пари (2002-2012)
 Пари Сен-Жермен (2012-н.в.)

Титулы 
 Чемпион Франции (9 раз): 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Кубок Франции (6 раз): 2007, 2014, 2015, 2018, 2021, 2022
 Кубок Французской лиги (3 раза): 2017, 2018, 2019
 Обладатель Трофея чемпионов (4 раза): 2014, 2015, 2016, 2019

Команда 
 
Состав команды:

Известные игроки 

  Джексон Ричардсон 
  Патрик Казаль
  Дидье Динар
  Никола Клэр
  Арно Сиффер
  Оливье Нйокас
  Вильям Аккамбре
  Ксавье Бараше
  Аусгейр Эдн Хадльгримссон
  Магнус Даль
  Горазд Шкоф
  Игор Вори
  Марко Копляр
  Давор Доминикович
  Яков Гоюн
  Ненад Перуничич

Ссылки 
 Официальный сайт
 ПСЖ на сайте LNH Division 1

Спортивные клубы Парижа
Гандбольные клубы Франции
Игроки ГК «Пари Сен-Жермен»